Havgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Havgård (Longelse Sogn) – en landbrugsejendom i Longelse Sogn
 Havgård (Nustrup Sogn) – en landbrugsejendom i Nustrup Sogn
 Havgård (Næsborg Sogn) – en bebyggelse i Næsborg Sogn
 Havgård (Utterslev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Utterslev Sogn
 Havgård (Vigerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigerslev Sogn